KGHM Dialog Polish Indoors 2009 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2009 z cyklu KGHM Dialog Polish Indoors rozgrywany w dniach 2–8 lutego 2009 roku we Wrocławiu na kortach twardych w hali Stulecia o puli nagród wynoszącej 106 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Wrocław Open
2009 w tenisie ziemnym
2009 w polskim sporcie